Spanje
 Santa Eufemia (Córdoba), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba in de regio Andalusië
 Portugal
 Santa Eufémia (Leiria), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Leiria
 Santa Eufémia (Penela), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Penela
 Santa Eufémia (Pinhel), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Pinhel
 Santa Eufémia de Prazins, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães